Edward Clarke kan syfta på bland andra:

* Edward Daniel Clarke (1769–1822), engelsk arkeolog och mineralog
 Edward Frederick Clarke (1850–1905), kanadensisk journalist och politiker
 Edward George Clarke (1841–1931), brittisk jurist och politiker

Se även 

 Edward Clark